Zeiss Sonnar (по-русски произносится «Зоннар») — тип фотографического объектива. Создан Людвигом Бертеле (Ludwig Jakob Bertele) для ZEISS IKON AG и запатентован в 1931 году.
Часто классифицируется как «обобщённый триплет».

Объектив «Olympia Sonnar», сконструированный к Олимпийским играм 1936 года, был выпущен ограниченным тиражом и подарен по специальному списку аккредитованным на играх иностранным фотожурналистам.

Особенности 
Может рассматриваться как дальнейшее развитие оптической схемы объектива Эрностар, ранее разработанного Людвигом Бертеле для Krupp-Ernemann Kinoapparate AG. 
Основными отличиями зоннара от предшественника эрностара можно считать не только бо́льшие толщи́ны компонентов, но и ме́ньшее число граничащих с воздухом оптических поверхностей, что улучшает контраст изображения (особенно при отсутствии просветления).Различные модификации зоннара могут включать от 4 до 8 линз, как правило, в 3 или, реже, 4 группах.

В СССР объективы этого типа именовались «Юпитер».

См. также 
 История фотообъектива

Примечания

Литература 
 
 Слюсарев Г.Г. Расчёт оптических систем. Л., «Машиностроение», 1975.
 R. Kingslake. A History of Photographic Lens, Academy Press, 1989

См. также 
 :en:Vario-Sonnar
 :de:Carl Zeiss (Unternehmen)

Запатентовано в 1931 году
Патент истёк